Хи́зер, реже — Хи́тер (; ) — английское имя и фамилия.

Имя 
Основная статья: 
Хизер — распространённое английское женское имя. Происходит от названия растения вереск, имеющего красивые белые и розовые цветы, произрастает он преимущественно в Шотландии. Мужская форма имени — . Впервые имя Хизер в печатных источниках фиксируется в 1852 году; в 1935 году оно было 997-м по популярности в США; пика своей популярности достигло в 1975 году (3-е место в США).
Известные носительницы
 Бернс, Хизер (род. 1975) — американская актриса.
 Вандевен, Хизер (род. 1981) — американская порноактриса.
 Грэм, Хизер (род. 1970) — американская актриса.
 Локлир, Хизер (род. 1961) — американская актриса и продюсер.
 Миллс, Хизер (род. 1968) — английская модель, благотворительница, бывшая жена Пола Маккартни.
 Моррис, Хизер (род. 1987) — американская актриса, певица и танцовщица.
 Старлет, Хизер (род. 1989; наст. имя Лорен Зеперник) — американская порноактриса.
 Томас, Хизер (род. 1957) — американская актриса, писательница, сценаристка и политактивистка.
 Хантер, Хизер (род. 1969) — американская порноактриса, а также рэп-исполнительница, художник, фотограф, писатель и продюсер.
 Хедли, Хизер (род. 1974) — американская певица, сочинительница песен, музыкальный продюсер и актриса.

Фамилия 
Основная статья: 
 Хизер, Питер (род. 1960) — британский историк.
  (1935—2014) — английский актёр телевидения.
  (род. 1959) — политик Островов Кука.

Прочее 
  — деревня в Лестершире (Англия).
 «» — эпизод (2011) телесериала «Тайный круг».
  — ураган 1977 года.

Heather, Heathers 
  — песня (2020) Конана Грея.
  — ирландская музыкальная группа.
 «Смертельное влечение» — американский фильм 1988 года, в оригинале называется Heathers.

См. также

Примечания